Muravschi este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Valeriu Muravschi (1949–2020), om de stat moldovean, primul Prim-ministru al Republicii Moldova (1991–92).
 Boris Muravschi (n. 1950), general moldovean.
 Alexandr Muravschi (n. 1950), om de stat moldovean.